2-й механізований корпус — військове формування РСЧА у 1940-1941 та 1942-1943 роках.

Перше формування

Формування 

10 липня 1940 року в Одеському військовому окрузі (ОдВО) почалося формування корпусу. 
Управління 55-го стрілецького корпусу та корпусні частини було виділено на формування управління та відповідних частин механізованого корпусу. Формувались вони в м. Тирасполь.

У склад корпусу включили 15-ту Сиваську ордена Леніна двічі Червонопрапорну ордена Трудового Червоного Прапору стрілецьку дивізію.

В корпусну ескадрилью розгорнуто авіаланку зв’язку 15-ї моторизованої дивізії.

173-тя стрілецька дивізія була виділена на формування даного корпусу. Управління дивізії було основою управління 16-ї танкової дивізії, що формувалась у літніх таборах в м. Котовськ.,

567-й стрілецький полк 173-ї стрілецької дивізії став основою корпусу 6-го мотоциклетного полку. Мотоциклетний полк формувався в м. Тирасполь.,

490-й стрілецький полк вищезазначеної дивізії став основою 11-го гаубичного артилерійського полку 11-ї танкової дивізії, 366-й гаубичний артилерійський полк – 11-го мотострілецького полку 11-ї танкової дивізії, 18-й зенітний дивізіон – 11-го окремого зенітно-артилерійського дивізіону, медсанбат дивізії – 11-го медико-санітарного батальйону 11-ї танкової дивізії. 11-та танкова дивізія формувалась  м. Кишинів.,

На формування 11-ї танкової дивізії також виділявся 389-й танковий батальйон 176-ї стрілецької дивізії та 4-та легкотанкова  бригада, управління якої стало основою управління 11-ї танкової дивізії.

Єдиний 31-й танковий полк 16 танкової дивізії сформований з 43-го та 71-го батальйонів 4 лтбр та танкових батальйонів 25-ї, 30-ї, 51-ї, 96-ї, 150-ї, 156-ї стрілецьких дивізій.

Формування корпусу проходило у м. Тирасполь в Бессарабії і завершилось 19 липня 1940 року.

У складі 
 Одеський військовий округ (10.07.1940 — …).
 Резерв Головного Командування (1941).
 9-я окрема армія (22.06 — 18.07.1941).

Командування 
Командири корпусу:

 Москаленко Кирило Семенович, генерал-майор артилерії (серпень 1940 — травень 1941).  
 Новосельский Юрій Володимирович, генерал-лейтенант.

Заступник командира корпусу по стройовій частині:
 Полікарпов Олександр Георгійович, генерал-майор танкових військ (з 8.10.1940 р.).

Заступник командира корпусу по політичній частині (начальник відділу політичної пропаганди):
 Семенов Сергій Петрович, бригадний комісар (3.06.1940-17.08.1941).

Помічник командира корпусу по технічній частині:
 Шилькрот Моісей Давидович, полковник.

Начальник штаба корпусу:
 Сучков Микола Іванович, полковник.

Начальник відділу зв’язку:
 Ісаєв Олександр Максимович, полковник.

Начальник артилерії:
 Москаленко Кирило Семенович, генерал-майор артилерії (09.1940-05.1941).
 Тихонов Ілля Федорович, полковник артилерії (05.1941 — 08.1941). 

Начальник інженерної служби:
 Ларіошкін, підполковник.

Начальник санітарної служби:
 Чулков Григорій Олексійович, військовий лікар 1 рангу (з 09.1940 р.).

Заступники начальника відділу політичної пропаганди:
 Гаврилов Іван Олександрович, полковий комісар (до березня 1941 р.).
 Холідзе Микола Соломонович, старший батальйонний комісар (20.03-17.08.1941, пропав безвісти).

Склад 
На червень 1940 — 22.06.1941 г.:
 Управління корпусу.
 11-та танкова дивізія.
 16-та танкова дивізія.
 15-та моторизована дивізія.
Корпусні частини:
 6-й мотоциклетний полк.
 182-й окремий батальйон зв’язку.
 49-й окремий мотоінженерний батальйон.
 102-га окрема корпусна авіаескадрилья.
 243-тя польова поштова станція.

Бойова діяльність 

21 червня 1941 року корпус знаходився у Резерві Головного Командування. Управління корпусу та 15-ї моторизованої дивізії знаходилося в м. Тирасполь. Управління 11-ї танкової дивізії знаходилося в м. Кишинів МРСР, а 16-ї танкової дивізії - в м. Балта УРСР.

З 22 червня по 7 серпня 1941 року корпус брав участь у Великій Вітчизняній війні проти Німеччини та її союзників, зокрема Румунії.

Вночі, 22 червня, корпус отримав завдання вийти в район зосередження. До ранку управління корпусу знаходилося на південній околиці м. Тирасполь (Колтова). Після нападу Німеччини та Румунії на СРСР корпус увійшов до складу 9-ї окремої армії.

25 червня ввечері відбувся перший бій корпусу. 1-й батальйон (командир капітан Гаврилов) 22-го танкового полку 11 танкової дивізії та одна рота 11 мсп атакували противника у напрямку с. Петрешти. З 25 червня корпус у складі 9-ї окремої армій ввійшов до складу Південного фронту. До 10 липня корпус вів бойові дії на території Молдови. 

10 липня корпус був виведений у резерв фронту.

18 липня 2 механізований корпус вибув зі складу 9-ї армії та почав рухатися в район м. Умань.
В кінці липня – на початку серпня корпус вів бойові дії в районі м. Умань в оточенні у складі військ 12-ї армії (битва під Уманню).

7 серпня 1941 року корпусу, як бойової одиниці не стало.

Друге формування

Формування 

2-й механізований корпус заново почав формуватися у вересні 1942 року на основі директиви НКО № 1104308сс від 8 вересня 1942 року.

Бойова діяльність 

Корпус вступив вперше у бій на Калінінському фронті у складі 43-ї армії, після чого практично відразу був включений спочатку у резерв Ставки Верховного Головнокомандування, а в травні того ж року до складу 3-ї гвардійської, а у вересні  - 2-ї танкової армії.

Наказом НКО № 0404с від 26 липня 1943 року 2-й механізований корпус був реорганізований в 7-й гвардійський механізований корпус.

У складі діючої армії  
 з 06.10.1942 по 01.05.1943
 з 17.07.1943 по 25.07.1943

Склад корпусу 
 Управління корпусу
 18-та механізована бригада
 34-та механізована бригада
 43-тя механізована бригада
 33-тя танкова бригада
 36-та танкова бригада (до весни 1943)
 33-й бронеавтомобільний батальйон
 68-й мотоциклетний батальйон
Корпусні частини:
 772-й окремий батальйон зв’язку, з 17.07.1943
 19-й окремий саперний батальйон, з 06.10.1942
 76-й ремонтно-відновлюваний батальйон, з 06.10.1942
 153-тя окрема рота хімзахисту, з 17.07.1943
 54-та окрема інженерно-мінна рота, з 06.10.1942
 25-та окрема автотранспортна рота підвозу ГЗМ, з 06.10.1942
 Авіаланка зв’язку, з 17.07.1943
 167-й польовий автохлібзавод, з 17.07.1943
 1774-та польова каса Держбанку, з 26.02.1943
 2295-та військово-поштова станція, с 26.02.1943

Командування корпусу 

Командири корпусу:
 Корчагін Іван Петрович, генерал-майор танкових військ (з 18 січня 1943 року - генерал-лейтенант) (з 08.09.1942 по 26.06.1943).

Начальники штабу корпусу:
 Васильєв Іван Дмитрович, полковник  (з жовтня 1942 - по лютий 1943).

Військовий комісар (з 9 жовтня 1942 року — замісник командира по політичній частині):
 Кудінов Ніканор Григорович, бригадний комісар, (з 5 грудня 1942 року - полковник) (з 09.09.1942 по 16.06.1943).

Начальники політвідділу (з червня 1943 року — замісники командира по політичній частині):
 Черненький Данило Герасимович, батальйонний комісар, (з 17 листопада 1942 року - підполковник) (з 30.09.1942 по 16.06.1943).
 Кудінов Никанор Григорович, полковник  (з 16.06.1943 по 25.07.1943).

Примітки

Література 
 Е. Дриг. Механизированные корпуса РККА в бою. История автобронетанковых войск Красной Армии в 1940—1941 годах. — М.: АСТ, 2005. — С. 98—123. — (Неизвестные войны). — 5000 экз. — ISBN 5-170-24760-5
 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В трёх томах. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. Издательство «Новости». Москва, 1990.
 Джанджгава В. Н. «Немеренные версты. Записки комдива». М. 1979.
 Ласкин И. А. «На пути к перелому». М. Воениздат. 1977.
 Белов П. А. За нами Москва. — М.: Воениздат, 1963. 
 ЦАМО РФ. Ф. 5871, оп. 7161сс. д. 1, л. 26. Боевой приказ № 4/ОП. Вспомогательный пункт управления штарма 9. 3.7.41 1.1940.

Посилання 
 Сайт Механизированные корпуса РККА. 173-я стрелковая дивизия, с 12.1939 г. — 173-я моторизованная дивизия, 173-я мотострелковая дивизия, с 04.1940 г. — 173-я стрелковая дивизия.
 http://SOLDAT.ru  Дислокация войсковых частей и учреждений Одесского военного округа на 1 мая 1941 года.
 2-й механизированный корпус 

 Механізовані корпуси СРСР
Засновані в СРСР 1940